Са́нтуш () — португальская фамилия.

Известные носители 
 Сантуш, Алешандри Жозе Мария душ (1924—2021) — мозамбикский кардинал.
 Сантуш, Антониу Лопиш душ (1917—2009) — португальский военный и политический деятель.
 Сантуш, Арманда Берта душ (род. 1974) — португальский политик.
 Сантуш, Жентил душ (1899—?) — португальский легкоатлет.
 Сантуш, Жозе Эдуарду душ (1942—2022) — второй президент Анголы (1979—2017).
 Сантуш, Изабель душ (род. 1973) — дочь второго президента Анголы.
 Сантуш, Луиш (род. 1955) — португальский шахматист.
 Сантус, Луселия (род. 1957) — бразильская актриса, исполнительница главной роли в телесериале «Рабыня Изаура».
 Сантуш, Лусия де Жезуш Роза (1907—2005) — португальская монахиня, свидетельница Фатимских Откровений.
 Душ Сантуш, Мануэл (род. 1974) — французский футболист.
 Сантуш, Марселину душ (1929—2020) — мозамбикский поэт и политический деятель.
 Сантуш, Нуну (род. 1995) — португальский футболист, играющий на позиции крайнего полузащитника.
 Диаш душ Сантуш, Фернанду да Пьедаде (род. 1950) — ангольский политик, вице-президент Анголы (с 5 февраля 2010 года).
 Сантуш, Фернанду (род. 1954) — португальский футболист и футбольный тренер.
 Сантуш, Франсишку душ (1878—1930) — португальский футболист, полузащитник и арбитр.
 Сантуш, Энрике (1908—1981) — португальский легкоатлет, панамский и американский фехтовальщик.
 Сантуш, Энрике ди Карвалью (известен как Онамбве) — ангольский политик, заместитель директора DISA.

Составные фамилии 
 Гонсалвеш душ Сантуш, Исмаили (род. 1990) — бразильский футболист, защитник.
 Родригеш душ Сантуш, Франсишку (род. 1988) — португальский политик.
 Сантуш Авейру, Криштиану Роналду душ (род. 1985) — португальский футболист.
 Сантуш Гонсалвеш, Жуан Педру душ (род. 1982) — португальский футболист, защитник.
 Сантуш и Каштру, Жилберту Мануэл (1928—1996) — португальский военный и политический активист.
 Сантуш и Каштру, Фернанду Аугушту (1922—1983) — португальский государственный деятель и колониальный администратор.

См. также 
 Сантуш-Эвуш — фрегезия в Португалии
 Сантуш-у-Велью — фрегезия в Португалии